Râul Lupoaia se poate referi la mai multe râuri omonime, din diferite bazine hidrografice:

Râuri 
 Lupoaia (Cugir) - afluent al râului Râul Mic, care este afluent al râului Cugir
 Lupoaia (Moldovița) - afluent al râului Moldovița, care este afluent al râului Moldova
 Lupoaia (Vedița) - afluent al râului Vedița, care este afluent al râului Vedea

Alte pagini  
 Lup (dezambiguizare)
 Lupoaia (dezambiguizare)
 Lupoaica (dezambiguizare)
 Lupșa

Nume proprii
Toponime românești